Aldo Ghira, detto Lallo (1920-1991) – pallanuotista, nuotatore e imprenditore italiano
 Andrea Ghira (1953-1994) – criminale italiano
 Maria Ghira (1947) – aviatrice portoghese